Amalrik () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexejewitsch Amalrik (1938–1980), sowjetischer Publizist und Dissident
 Leonid Alexejewitsch Amalrik (1905–1997), sowjetischer Trickfilmregisseur

Siehe auch:
 Amalric
 Amalrich